kanal (građevina), umjetno izgrađen vodotok ili plovni put
morski kanal
dio kanalizacije (odvodnja otpadne vode)
Kanal (frekvencija) za prijenos radijskih ili televizijskih signala
Kanal (Zagreb) dio grada Zagreba
Kanal (1957.), igrani film Andrzeja Wajde